Artaria ist

 der Name des Wiener Musikverlags Artaria
 eines von der Verlegerfamilie gebauten Hauses, siehe Artaria-Haus

Artaria ist der Familienname folgender Personen:
 August Artaria (1807–1893), österreichischer Musik- und Kunstverleger, Kunstsammler
 Carlo Artaria (1747–1808), Musik- und Kunstverleger in Mainz und Wien

 Giovanni Battista Artaria (1664–nach 1730), Schweizer Architekt und Stukkator
 Mathias Artaria (1814–1885), deutscher Historien- und Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Matthias Artaria (1793–1835), Kunsthändler und Musikverleger in Wien
 Paul Artaria (1892–1959), Schweizer Architekt
 Rosalie Braun-Artaria (1840–1918), deutsche Schriftstellerin und Redakteurin der Gartenlaube
 Rudolf Artaria (1812–1836), Radierer